Каменская сельская община () — общины на Украине.

 Каменская сельская община — община в Закарпатской области
 Каменская сельская община — община в Черновицкой области